Лещёво — сельский посёлок в составе Хахальского сельсовета городского округа Семёновский.

География 
Посёлок располагается на левом берегу реки Керженец.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96% из 193 человек.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Семёновский